

Cinema 
Il postino – film del 1927 diretto da Roscoe Arbuckle
 Il postino – episodio del film Circo equestre Za-bum del 1945, diretto da Mario Mattoli
Il postino – film del 1994 diretto da Michael Radford

Letteratura 
Il postino di Neruda (Ardiente Paciencia o El cartero de Neruda) – romanzo di Antonio Skármeta del 1986, da cui è tratto il film del 1994

Musica 
Il postino (amami uomo) – singolo di Renzo Rubino del 2013
Il postino – opera